Марте има више значења:

 Марте
 Марте, Естасион Марте (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Марте (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Марте (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику